Илье́нко —  фамилия.

Известные носители 
 Ильенко, Андрей Юрьевич (род. 1987) — украинский политический деятель, депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва.
 Ильенко, Вадим Герасимович (1932—2015) — советский и украинский кинооператор, режиссёр, сценарист.
 Ильенко, Глеб Андреевич (1938—2007) — советский организатор производства.
 Ильенко, Капитолина Ивановна (1904—1992) — советская актриса театра и кино.
 Ильенко, Михаил Герасимович (род. 1947) — советский и украинский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Ильенко, Наталья Никитична  (род. 1967) — советская спортсменка и тренер, заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике.
 Ильенко, Сакмара Георгиевна (1923—2019) — член-корреспондент АПН СССР (с 1968), позже — РАО, профессор кафедры русского языка РГПУ им. Герцена.
 Ильенко, Сергей Михайлович (1847—1918) — известный луганчанин, общественный деятель, меценат.
 Ильенко, Юрий Герасимович (1936—2010) — советский и украинский кинооператор, режиссёр, сценарист.
 Ильенко, Филипп Юрьевич (род. 1977) — украинский актёр, продюсер, политик.

См. также 
 Ильенков